Le stade Hector-Rolland est un stade situé à Moulins, en France, inauguré en 2001. Il est l'ancien stade du club de football de l'AS Moulinoise en CFA (D4). Deux clubs se partagent actuellement les installations : l'AS Yzeure Football 03 Auvergne pour son équipe de CFA (dénommée commercialement Moulins-Yzeure Foot 03) et l'Académie Sportive Moulins Football uniquement pour les équipes de jeunes, club créé en  sur les ruines de l'AS Moulinoise.

Le stade porte le nom d'Hector Rolland, maire de Moulins de 1971 à 1989 et député de l'Allier de 1968 à 1981 puis de 1986 à 1988.

Histoire 
Le stade a connu des victoires de son ancienne équipe (Association Sportive Moulinoise) en Coupe de France lors de l'épopée en 2013/2014.

Le stade a accueilli plusieurs rencontre de Coupe Gambardella.

Il est résidé par Moulins Yzeure Foot et l'AS Moulins.

Accès 
Paris-Moulins 3 h 40 min (300,6 km) via A77

Clermont-Moulins 1 h 25 min (121,9 km) via A71 et N79

Lyon-Moulins 2 h 20 min (203,4 km) via A6 et RCEA/N79

Liens externes 
 Site officiel de l'AS Yzeure 03 Auvergne
 Site officiel de l'Académie Sportive Moulins Football

Équipement sportif achevé en 2001
Hector-Rolland
Roland
Hector-Rolland
Moulins (Allier)